Arvid Smit – piłkarz holenderski 
 Ettiene Smit – południowoafrykański strongman 
 Johannes Olav Smit – holenderski duchowny katolicki, misjonarz 
 John William Smit – rugbysta południowoafrykański 
 Johannes Chrishostoms "Kick" Smit – holenderski piłkarz
 Mabel Wisse Smit – żona księcia Johna-Friso, syna królowej Holandii – Beatrix i księcia Clausa
 Paul Albertus Smit – namibijski famer i polityk
 Peter Smit ("The Hurricane") – holenderski kick-boxer

Zobacz też 
 Schmidt
 Schmitt
 Smis
 Smith (ujednoznacznienie)
 Smyth
 Szmidt
 Szmit
 Szmyd